Седлиска:

 Седлиска — село в Польше в гмине Медыка, Перемышльский повят, Подкарпатское воеводство.
 Седлиска — село в Польше в гмине Мехув, Мехувский повят, Малопольское воеводство.
 Седлиска — село в Польше в гмине Тухув, Тарнувский повят, Малопольское воеводство.
 Седлиска — деревня в Польше в гмине Любыча-Крулевская, Томашувский повят, Люблинское воеводство.
Седлиска — деревня в Замойском повяте Люблинского воеводства Польши.
 Седлиска около Тухува — остановочный пункт и разъезд железной дороги в Польше, в селе Седлиска в гмине Тухув.

См. также 
 Селиска — село на Украине в Перемышлянском районе, Львовская область.
 Седлиско — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Новосольский повят, Любушское воеводство. 
 Седлиская, Францишка — блаженная Римско-католической церкви.